Crystal Lake (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Crystal Lake (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Crystal Lake (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Crystal Lake Park, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.